Герреразавр () — род ранних ящеротазовых динозавров. Окаменелые остатки были обнаружены на территории формации  на северо-западе Аргентины и датируются карнийским ярусом триасовой системы (237—227 млн лет назад). Типовым и единственным видом является Herrerasaurus ischigualastensis. Он был описан Освальдо Альфредо в 1963 году. Роды Ischisaurus и Frenguellisaurus являются синонимами.

В течение многих лет положение герреразавра было неопределённым, так как род был известен по крайне фрагментарным остаткам. Было выдвинуто несколько гипотез, которые относили это животное к базальным тероподам, базальным завроподоморфам, базальным ящеротазовым incertae sedis или архозаврам, не связанным с динозаврами. Однако, с обнаружением полного скелета с черепом в 1988 году герреразавр был классифицирован как ранний теропод или ранний ящеротазовый динозавр по крайней мере в пяти последних обзорах ранней эволюции динозавров, причём многие исследователи считали его именно ранним примитивным тероподом.

Род является типовым для семейства Herrerasauridae — группы ранних родственных примитивных ящеротазовых динозавров.

Описание 

Герреразавр был относительно лёгким двуногим хищником с длинным хвостом и довольно маленькой головой. Череп взрослых особей достигал 56 см при относительной длине тела 6 м и оценочной массе порядка 650 кг. Более миниатюрные особи были примерно в два раза меньше; длина черепа доходила примерно до 30 см.

Этот динозавр был полностью бипедальным животным. Бедренные кости относительно короткие, голени, напротив, довольно длинные, что говорит о способности к быстрому бегу. Стопа имела пять пальцев, однако полностью развиты были только три средних (II, III и IV). Два остальных (I и V) не несли на себе вес тела, они смещены в стороны и обладают лишь редуцированными когтями. Хвост был укреплен отростками позвонков и играл роль балансира при ходьбе и беге. Длина передних конечностей составляет меньше половины  длины задних. Плечевая кость и предплечье относительно короткие, в то время как кисть удлинена. На первых трёх пальцах крупные загнутые когти, вероятно, предназначенные для захвата и удержания добычи. Четвёртый и пятый пальцы маленькие и лишены когтей.

Герреразавр обладал чертами, характерными для различных групп динозавров, а также признаками, присущими архозаврам, не связанными с динозаврами. Главными особенностями, не свойственными динозаврам, являются различные анатомические аспекты в строении костей задних конечностей. Таз подобен тазу ящеротазовых динозавров, однако вертлужная впадина частично прикрыта костным гребнем. Подвздошная кость поддерживается только двумя крестцовыми позвонками, что является примитивным признаком. Однако лобковая кость направлена назад, что является продвинутым признаком, присущим птицам и дромеозавридам. Кроме того, конец лобковой кости вытянут вперёд с задней стороны, что схоже с формой этой же кости у представителей Avetheropoda; тело позвонка имеет форму песочных часов, схожую с позвонками более позднего аллозавра.

Череп герреразавра длинный и узкий, лишённый практически всех специализаций, характерных для более поздних динозавров, и похожий на черепа более примитивных архозавров, таких как Euparkeria. В черепе 7 пар отверстий: пара нижнечелюстных окон, пара височных окон, пара надвисочных окон, пара глазниц, пара ноздрей, пара  и пара мелких (около 1 см в длину) щелевидных .

Герреразавр обладал подвижным челюстным суставом, позволявшим производить скользящие движения вперёд-назад нижней челюстью. Эта особенность необычна для других динозавров, но независимо развилась у некоторых ящериц. В задней части нижней челюсти располагается нижнечелюстное отверстие. Зубы крупные и зазубренные, приспособленные к разделке мяса; шея стройная и гибкая.

Фернандо Новас (1993) выделяет род на основании следующих признаков: наличие нижнечелюстного отверстия; надвисочные окна сужаются назад таким образом, что задняя часть составляет менее трети от размера передней; наличие гребня на боковой поверхности скуловой кости; глубокий надвисочный канал проходит вдоль медиального заглазничного отростка; нижний задний отросток чешуйчатой кости имеет боковое углубление;  перекрывает заднюю грань квадратной кости; крыловидный отросток квадратной кости имеет на вентральном крае впадину;  отросток нижней челюсти тонкий и ребристый;  кость имеет раздвоенный отросток для соединения с постеродорсальным выростом нижней челюсти; внутренняя бугристость плечевой кости концентрируется в районе сочленения с предплечьем и отделена от головки глубокой выемкой (черта, характерная для Coelophysoidae); кисти удлинены и расширены, составляют примерно 60 % от длины всей остальной передней конечности,  гребневидный, с передней и задней впадинами; задняя граница выроста подвздошной кости образует с верхней частью костного вала на подвздошной кости прямой угол.

Систематика 
Прежде считалось, что герреразавр принадлежит к базальным ящеротазовым, близким к общим предкам теропод и завроподоморфов. Некоторые характеристики данного динозавра — крупные когти, зубы, особенности костей таза — говорят о его принадлежности к тероподам. Многие палеонтологи, однако, не соглашались с такой классификацией и указывали на отсутствие у герреразавра ключевых, по их мнению, признаков теропод (к примеру, полостей в позвонках, предназначенных для воздушных мешков). Однако, исследование окаменелостей Tawa hallae окончательно устанавливают прямую связь между тероподами и герреразавром.

Близкородственный, но более мелкий ставрикозавр (Staurikosaurus pricei) найден в одновозрастных с герреразавром отложениях Бразилии. К герреразавридам также относится хиндезавр (Chindesaurus bryansmalli) из карнийского — норийского яруса Техаса.

Кладограмма 

Кладограмма 2011 года:

Кладограмма 2021 года:

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160804223609/http://dinogosti.ru/errerazavr/
 Dinosaur World - Herrerasaurus ischigualastensis - triassic dinosaur
 https://web.archive.org/web/20070711145402/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/340Theropoda/340.100.html 
 https://web.archive.org/web/20100722075630/http://www.palaeos.com/Mesozoic/Triassic/Carnian.600.htm#Herrerasaurus 

Герреразавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Южной Америки
Эррера